Veliko Tŭrnovo kan syfta på följande platser:

Bulgarien 

 Veliko Tarnovo (region), 
 Obsjtina Veliko Trnovo, kommun, Veliko Tarnovo, 
 Veliko Trnovo, regionhuvudort, Veliko Tarnovo, Obsjtina Veliko Trnovo, 

Robotskapade Bulgarienförgreningar